

Населені пункти та їхні частини
 Радуш — село в гміні Колчиґлови Битівського повіту Поморського воєводства
 Радуш — село в гміні Ґжмьонца Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Радуш — лісова осада в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства

Особи 
 Гюнтер Радуш

Примітки